В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Покахонтас ():

 Покахонтас — округ в штате Западная Виргиния
 Покахонтас — округ в штате Айова